Ла Полвора има више значења:

 Ла Полвора (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Полвора (Дегољадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Полвора (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Полвора (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Полвора (Гвадалказар), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Полвора (Косала), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику